Gandhi kan henvise til flere artikler:

 Mahatma Gandhi - indisk politiker og åndelig leder (1869-1948)

Populærkultur 

 Gandhi - amerikansk film om Mahatma Gandhi fra 1982
 Gandhi, My Father - indisk film fra 2007 om forholdet mellem Gandhi og hans søn
 Gandhi - dansk radioprogram fra P3 med Christian Fuhlendorff og David Mandel
 Gandhi (Amerikansk band)
 Gandhi (Costa Ricansk band)
 "Gandhi", sang af Anne McCue
 "Gandhi", sang af Patti Smiths album Trampin'
 Yandhi, album af den amerikanske rapper Kanye West